Рóберт Э́нтони Родри́гес (; род. 20 июня 1968, Сан-Антонио, штат Техас, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор и композитор. Номинант на премию «Сатурн» в категории «Лучший режиссёр». Известен такими фильмами как: «Город грехов», «Отчаянный», «Четыре комнаты», «От заката до рассвета», «Факультет», «Мачете», а также серией фильмов о детях шпионов, состоящей из четырёх картин — «Дети шпионов», «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд», «Дети шпионов 3: Игра окончена» и «Дети шпионов 4D».

Родригес часто сотрудничает с Квентином Тарантино, который является близким другом Роберта.

Биография 

Родился 20 июня 1968 в г. Сан-Антонио, (штат Техас, США) в многодетной семье американцев мексиканского происхождения (10 детей). Мать — медсестра, отец — продавец.

В 1991 году он, получив $3 000 за медицинские эксперименты над собой и скооперировавшись со своим другом Карлосом Гальярдо (который добавил $4 000 за продажу участка земли), за 14 дней снял фильм «Музыкант» на испанском языке. Руководство ICM увидело этот фильм и заключило в 1993 году с Робертом контракт. Вскоре вышла голливудская адаптация фильма — «Отчаянный». Незадолго до этого Роберт познакомился с режиссёром Квентином Тарантино. Последний снялся в эпизоде «Отчаянного», после чего режиссёры тесно общаются и участвуют в совместных проектах (в качестве сорежиссёров в «Четырёх комнатах» и «Грайндхаусе»). У них сложились своеобразные отношения. Так, Тарантино заплатил как композитору «Убить Билла. Фильм 2» Родригесу $1, но Роберт тоже отличился и заплатил Тарантино как приглашённому режиссёру в «Городе грехов» тоже $1, да ещё пообещал, что в следующий раз всё будет уже по-серьёзному и он заплатит Квентину $2.

Именно из-за «Города грехов» Родригес стал единственным режиссёром, который добровольно покинул Гильдию режиссёров Америки (ГРА): ГРА запретила ему указать в титрах этого фильма со-режиссёром Фрэнка Миллера.

Роберт Родригес рано женился на Элизабет Авеллан, которая тоже родилась в многодетной семье. От многих проектов пришлось отказаться из-за личной жизни. У Роберта и Элизабет пятеро детей: четыре сына — Рокет Валентино (род. 14.09.1995), Рэйсер Максимилиано (род. 16.04.1997), Рэбел Антонио (род. 1999), Роуг Хоаким (род. 2004); и дочь Рианнон Элизабет (род. 08.12.2005). В 2008 году пара развелась. Сейчас Роберт живёт в Остине, штат Техас, и продолжает снимать фильмы.

Фильмография 

Осенью 2015 года было объявлено, что Джеймс Кэмерон остаётся продюсером фильма Battle Angel, а снимать его в качестве режиссёра будет Роберт Родригес. Причиной такого решения названо отсутствие времени у Кэмерона в связи со съёмками сиквелов «Аватара».

Родригес известен своим особенным стилем работы, известным как «команда-из-одного-человека», заданный еще «Музыкантом» (вследствие чего сам называет это «стиль Марьячи»). Он выполняет большинство функций на съемочной площадке и за ее пределами, выступая сценаристом, режиссёром, оператором, звукооператором, композитором, монтажёром и звукомонтажёром, а также продюсером. Работать он предпочитает по ночам, будучи «совой» и отводя день на общение с детьми.

См. также 
 Chingon

Примечания

Ссылки 

 
 

Композиторы США
Лауреаты премии «Независимый дух»
 
Кинорежиссёры фильмов ужасов
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа коммуникаций Техасского университета в Остине